Сутра:

 Сутра — в древнеиндийской литературе лаконичное и отрывочное высказывание, афоризмы.
 Сутра — объект, используемый для осуществления намаза, в качестве барьера между молящимся.

См. также 
 Сутра золотого блеска — буддийский священный текст махаянистического направления.
 Сутра помоста шестого патриарха — буддийское писание, являющееся сборником проповедей шестого патриарха чань Хуэйнэна.
 Сутра сердца — один из самых известных первоисточников буддизма Махаяны.